Kleiderschrank bezeichnet: 

 ein Möbelstück, siehe Schrank
 eine Erzählung von Thomas Mann, siehe Der Kleiderschrank

Siehe auch